National Highway 10 steht für:

 National Highway 10 (Indien), Fernstraße in Indien
 Nationalstraße 10 (Taiwan), Autobahn in Taiwan